Probabilistyczna (stochastyczna) gramatyka bezkontekstowa (PCFG, ang. probabilistic context-free grammar, SCFG, ang. stochastic context-free grammar) to gramatyka bezkontekstowa, do której dołączono prawdopodobieństwa występujących w niej reguł (produkcji). Prawdopodobieństwa produkcji dołącza się w taki sposób, aby suma prawdopodobieństw reguł o tym samym poprzedniku wynosiła 1.

Innymi słowy, jeśli  oznaczają symbole nieterminalne, a  ciągi symboli (terminalnych lub nieterminalnych), to powyższy warunek na prawdopodobieństwa reguł można zapisać jako  dla każdego  Zapis ) należy tutaj rozumieć jako prawdopodobieństwo warunkowe

Prawdopodobieństwo drzewa parsingu 
Każde zdanie może mieć więcej niż jedną możliwą interpretację – dla każdego rozbioru składniowego zgodnego z gramatyką (przedstawionego najczęściej za pomocą drzewa) można obliczyć jego prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo to uzyskujemy mnożąc wszystkie wartości prawdopodobieństwa występujące w drzewie.

Wynika to z faktu, że występujące w drzewie produkcje traktujemy jak zdarzenia niezależne:

Przykład 
Rozważmy następującą gramatykę bezkontekstową:
 symbole terminalne: butów, buty, do, pasta, pastę, pasty, schował, szewc, szewca;
 symbole nieterminalne: S (zdanie), VP (fraza czasownikowa), V (czasownik), NPN (fraza rzeczownikowa w mianowniku), NPG (fraza rzeczownikowa w dopełniaczu), NPA (fraza rzeczownikowa w bierniku), NN (rzeczownik w mianowniku), NG (rzeczownik w dopełniaczu), NA (rzeczownik w bierniku), PP (wyrażenie przyimkowe);
 symbol początkowy: S;
 reguły:
 S → NPN VP,
 VP → V NPA,
 VP → V NPA PP,
 V → schował,
 PP → do NPG,
 NPN → NN,
 NPN → NN PP,
 NPG → NG,
 NPG → NG PP,
 NPA → NA,
 NPA → NA PP,
 NN → szewc,
 NN → pasta,
 NN → buty,
 NG → szewca,
 NG → pasty,
 NG → butów,
 NA → szewca,
 NA → pastę,
 NA → buty.

Tworzymy z niej gramatykę probabilistyczną przez dodanie do każdej reguły prawdopodobieństwa zgodnie z zasadą podaną na wstępie:

Przyjmijmy regułę, że w drzewie parsingu wystąpienie reguły  której przypisano prawdopodobieństwo  będziemy oznaczać następująco:

Weźmy teraz zdanie należące do języka generowanego przez tę gramatykę:

Szewc schował pastę do butów.

Może ono powstać zgodnie z regułami tej gramatyki na dwa różne sposoby (które odpowiadają dwóm różnym znaczeniom tego zdania):

1. Pasta do butów została schowana (na przykład do szafy):

2. Pasta została schowana do butów:

Prawdopodobieństwo każdego z tych drzew obliczamy mnożąc występujące w nich prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo pierwszego drzewa wynosi 1 · 0,6 · 0,4 · 0,75 · 1 · 0,4 · 0,3 · 1 · 0,7 · 0,3 = 0,004536, zaś drugiego 1 · 0,6 · 0,4 · 0,25 · 1 · 0,6 · 0,3 · 1 · 0,7 · 0,3 = 0,002268.

Algorytmy 
Do znajdowania najbardziej prawdopodobnego drzewa parsingu zdania w danej probabilistycznej gramatyce bezkontekstowej używa się na ogół zmodyfikowanego algorytmu Viterbiego (tzw. inside-outside algorithm). Można też użyć uogólnionego algorytmu A*.

Zastosowania 
Probabilistyczne gramatyki bezkontekstowe znajdują zastosowanie głównie w analizie języka naturalnego. Za ich pomocą można uzyskać więcej informacji o parsowanym zdaniu niż w przypadku zwykłych gramatyk bezkontekstwych, ponieważ oprócz prostej odpowiedzi, czy zdanie jest poprawne (i listy jego możliwych interpretacji), uzyskujemy również pojęcie o tym, które jego interpretacje są bardziej wiarygodne. PCFG pozwalają również na analizowanie fragmentów zdań lub zdań nie do końca poprawnych (zawierających błędy). Z tych powodów są pomocne przy rozpoznawaniu mowy.

PCFG mogą być użyte także do innych celów, takich jak modelowanie struktury drugorzędowej RNA.

Zobacz też 
 gramatyka formalna
 gramatyka bezkontekstowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Języki formalne
Lingwistyka komputerowa